Ginepri ima više značenja:
 Ginepri, Bologna
 Ginepri, Teramo